Флаги муниципальный районов России:
 Флаг Волжского района (Марий Эл)
 Флаг Волжского района (Самарская область)